Centerville, Centreville
 Amerikai Egyesült Államok
 Centreville (Alabama) (Bibb megye)
 Centerville (Conecuh megye, Alabama)
 Centerville (Arkansas)
 Centerville (Faulkner megye, Arkansas)
 Centerville (Hempstead megye, Arkansas)
 Centerville (Jackson megye, Arkansas)
 Centerville (Yell megye, Arkansas)
 Centerville (Dél-Dakota)
 Centerville (Dél-Karolina)
 Centreville (Delaware)
 Centerville (Észak-Karolina)
 Centerville (Florida)
 Centerville (Georgia)
 Centerville (Hamden), Connecticut
 Centerville (Idaho)
 Centerville (Spencer megye, Indiana)
 Centerville (Wayne megye, Indiana)
 Centerville (Boone megye, Indiana)
 Centerville (Iowa)
 Centreville (Illinois)
 Centerville (Kalifornia)
 Centerville (Evangeline megye, Louisiana)
 Centerville (St. Mary megye, Louisiana)
 Centerville (Maine)
 Centreville (Maryland)
 Centerville (Massachusetts)
 Centreville (Michigan)
 Centerville (Minnesota)
 Centreville (Mississippi)
 Centerville (Missouri)
 Centerville (Nevada)
 Centerville (Hunterdon megye, New Jersey)
 Centerville (Mercer megye, New Jersey)
 Centerville (Monmouth megye, New Jersey)
 Centerville (New York)
 Centerville (Belmont megye, Ohio)
 Centerville (Gallia megye, Ohio)
 Centerville (Marion megye, Ohio)
 Centerville (Wayne megye, Ohio)
 Centerville (Crawford megye, Pennsylvania)
 Centerville (Washington megye, Pennsylvania)
 Centerville (Tennessee)
 Centerville (Leon megye, Texas)
 Centerville (Trinity megye, Texas)
 Centerville (Utah)
 Centerville, Virginia
 Centerville (Accomack megye, Virginia)
Centerville (Augusta megye, Virginia)
Centreville (Fairfax megye, Virginia)
Centerville (Goochland megye, Virginia)
Centerville (Halifax megye, Virginia)
Centerville (Montgomery megye, Virginia)
 Centerville (Washington)
 Centerville (Wisconsin)